Уикипедията на китайски език или Китайската Уикипедия е разновидност на Уикипедия списвана на китайски език. Към 17 декември 2011 г. е на 12-о място по брой статии от всички уикипедии с 389 350 статии. Има 1 105 876 регистрирани потребители, от които 5787 са активните, а администраторите са 75 души, от които 29 са от Китай, 18 от Тайван и 15 от Хонг Конг (или на всеки администратор се падат по 14745 регистрирани уикипедианци или 77 активни). Китайската Уикипедия е третата по големина енциклопедия на китайски език. Основана е през май 2001 г. в самото начало на Уикипедия с още 12 други уикипедии.

Посещаемост 

Китайски език
Китайски език